Okręty US Navy o nazwie USS "Wilmington", pochodzącej od miasta Wilmington:

 Jedynym ukończonym okrętem o tej nazwie był "Wilmington" będący kanonierką Nr 8, przyjętą do służby w 1897 przemianowaną na "Dover" w 1941 i będącą w służbie do 1945
 Drugi "Wilmington" (CL-79) został ukończony jako lotniskowiec USS "Cabot" (CVL-28)
 Trzeci  "Wilmington" (CL-111) będący lekkim krążownikiem nie został ukończony. Stępkę położono w marcu 1945, ale budowę wstrzymano w sierpniu, następnie kadłub złomowano.
Wilmington